Мех — українське прізвище. Відомі носії:

 Мех Людмила Григорівна ( 1951) — українська журналістка, громадський діяч;
 Мех Наталія Олександрівна (* 1974) — українська мовознавчиня, докторка філологічних наук, професорка, заслужений працівник освіти України..
 Мех Олег Андрійович — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Мех Олена Валеріївна ( 1977) — українська журналістка, громадський діяч.
 Мєх Артем Сергійович ( 1991) — український співак, музикант і автор пісень, колишній соліст групи «Пара Нормальних»

Див. також 
 Меха
 Міх (значення)

Примітки 

Українські прізвища